La Grassa – cognome italiano
 Cristian La Grassa – bobbista italiano  
 Francesco La Grassa – architetto e ingegnere italiano
 Gianfranco La Grassa – economista, saggista e professore universitario italiano